L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 13 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Àlex Corretja remporte l'épreuve en simple, Alex O'Brien et Jared Palmer celle en double.

Lauréats 
Àlex Corretja remporte son  en simple en battant en finale Thomas Enqvist. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Indian Wells, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Alex O'Brien et Jared Palmer remportent leur  ensemble en battant en finale Paul Haarhuis et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2000) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Sport en Californie en 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Sport en mars 2000